Trillian, azonnali üzenetküldő alkalmazás
Trillian, a Galaxis útikalauz stopposoknak egyik főszereplője